Посидония может означать:
 Посидония — род растений семейства Посидониевые.
 Посидония — первоначальное название античного города Пестума.
 Посидония (Сирос) — город на острове Сирос в Греции.